Lamarche ist der Name mehrerer Gemeinden:

 Lamarche, Kleinstadt im Département Vosges, Frankreich
 Lamarche-sur-Saône im Département Côte-d'Or, Frankreich
 Lamarche (Québec) in der Provinz Québec, Kanada

Lamarche oder LaMarche ist der Familienname folgender Personen:
 Caroline Lamarche (* 1955), französische Autorin
 Maurice LaMarche (* 1958), kanadischer Synchronsprecher und Komiker
 Piere Lamarche (* 1947), kanadischer Tennisspieler

Siehe auch:
 La Marche